Aromantai (Pulau Beringin), een plaats in het onderdistrict Pulau Beringin, regentschap Lahat, provincie Zuid-Sumatra, Indonesië
Aromantai (Jarai), een plaats in het onderdistrict Jarai, regentschap Ogan Komering Ulu Selatan, provincie Zuid-Sumatra, Indonesië